Клэр Перо́ (, 30 января 1982 года) — французская певица и актриса.

Биография 
Клэр Перо родилась в городе Монтро-Фо-Йонне (Франция) в семье частного предпринимателя и учительницы. Клэр стала проявлять интерес к искусству с раннего детства: занималась вокалом, танцами, играла в школьных спектаклях. В 1995 году она поступает в муниципальную консерваторию на курс к Аннетт Бенедетти. Дебют на сцене театра состоялся в 1996 году в спектакле основанном на повести Дидро Монахиня. Сразу после окончания консерватории юная актриса получает роль в музыкальном спектакле «Le Maître des rêves et des couleurs», а также участвует в записи диска для спектакля. Переехав в Париж, Клэр Перо первое время работает официанткой, чтобы оплатить курсы актёрского мастерства при театре Шайо. В скором времени Клэр проходит прослушивание в мюзикл Ко́нча Бонита (), главную роль в котором исполняет Катрин Ринжер. Клэр достается роль юной Долли, дочери главной героини. Параллельно с работой в театре, Клэр Перо активно снимается в эпизодических ролях в телесериалах, озвучивает рекламные ролики и ведет телепередачу Lollytop на молодёжном телеканале. В период с 2001 по 2005 год работала над проектом сольного альбома, а также сотрудничала с группой MAHA в качестве вокалистки.

В 2006 году Клэр Перо получает главную женскую роль Салли Боулз во французской адаптации знаменитого мюзикла «Кабаре» (). Режиссёром этой версии был американский театральный и кинорежиссёр Сэм Мендес. На премьеру спектакля приехала Лайза Миннелли, исполнительница роли Салли Боулз в фильме «Кабаре». Спектакль выдержал более 400 представлений на сцене театра Фоли-Бержер и был номинирован на престижную театральную премию Мольер в 7 категориях.

В 2008 году Перо получает роль Констанции Вебер в готовящемся мюзикле Моцарт. Рок-опера. Режиссёр постановки — Оливье Даан. Премьера спектакля состоялась 22 сентября 2009 года на сцене Дворца Спорта в Париже. В конце 2009 года, отыграв всего лишь несколько спектаклей, Клэр уходит из проекта ради съемок в полнометражном фильме Фреда Кавайе «В упор». В 2011 году Клэр Перо возвращается в театр, чтобы снова сыграть Салли Боулз в обновленной постановке Кабаре на сцене театра Мариньи. После нескольких спектаклей в Париже, мюзикл отправляется в турне по Франции. Одновременно с работой в спектакле, Клэр записывает несколько композиций для музыкального проекта B.S.T. (Beautiful Strange Things) и начинает совместную работу с Оливье Дааном над сольным концепт-альбомом.

В 2012 году было объявлено, что Клэр присоединяется к труппе нового мюзикла «Любовники на один день» (). После записи концепт-альбома, актриса ушла из проекта. В данный момент Клэр продолжает сниматься и активно занимается записью сольного альбома.

Театральные работы 
 1996: Монахиня
 2000: Le maître des rêves et des couleurs — Лена
 2002—2003: Ко́нча Бонита () — Долли/Долорес
 2005—2006:  Питер Пен ()
 2006—2007:  Кабаре () — Салли Боулз
 2009: Моцарт. Рок-опера () — Констанция Вебер
 2011—2012:  Кабаре () — Салли Боулз
2013:  Спамалот (Spamalot) — Леди озера
2014:  Танец-вспышка (Flashdance) — Глория
2014:  Париж Бродвей (Paris Broadway)
2015:  Нежная Ирма (Irma la douce) 
2016:  La Reine du coaching
2016: Adopte un Jules.com
2017: Enooormes — Мия
2018: We will rock you — Оз
2019: Les Franglaises

Фильмография

Работы в кино

Работы на телевидении

Дискография

Le maître des rêves et des couleurs 
 Chanson de Lena

Cabaret: le Musical de Broadway 
 Ne dites rien à maman
 Mein Herr
 Le plus merveilleux des bonheurs
 Peut-être bien
 Cabaret

Mozart, l’opéra rock 
 Ah vous dirais-je maman!
 Six pieds sous terre
 Si je defaille
 Debout les fous
 Le Bonheur de Malheur
 L’Operap

Les amants d’un jour 
 Les amants d’un jour
 La foule
 A quoi ça sert l’amour
 Je t’ai dans la peau
 Johnny tu n’es pas un ange
 Emporte moi
 Mon Dieu

Flashdance 

What A Feeling
Maniac
Gloria

Интересные факты 
 Клэр — обладательница 7 татуировок. На левой руке вытатуировано имя сына Нино, а на правой — дата его рождения. На левой лодыжке — фраза «Carpe Diem», на правой — фея. На животе — Бог — защитник, а на спине — символ богини луны. Так же есть маленькая татуировка на запястье левой руки.
 Алехандра Родано, исполнительница роли Салли Боулз в аргентинской постановке Кабаре, в 2002—2003 году сыграла мать Долли, персонажа Клэр Перо, в спектакле Конча Бонита.
 Клэр имеет степень бакалавра по литературе.
 Клэр Перо и Дельфин Грандсарт работали вместе в четырёх театральных проектах подряд: в обеих версиях «Кабаре», в «Моцарт. Рок- Опера», и в «Любовники на один день».

Примечания

Ссылки